Кольбе́р () — французьке прізвище.

 Жан-Батіст Кольбер (1619–1683) — французький державний діяч;
 Шарль Кольбер (1625–1696) — французький дипломат.
 Клодет Кольбер (1903–1996) — американська акторка
 Ґреґорі Кольбер (нар. 1960) — канадський фотограф.
 Стівен Кольбер (нар. 1964) — американський комік.

Французькі прізвища